Proctolyra är ett släkte av insekter. Proctolyra ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilsländor
Proctolyra